Takács:
 József Takács (1904 – 1983), węgierski piłkarz, napastnik
 Károly Takács (1910 – 1976), węgierski strzelec
 Robert "Robby" Carl Takac, Jr. (ur. 1964)
 Sándor Takács, właśc. Károly Sydlauer (1893 – 1932), węgierski szachista